Stora Horssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Horssjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (5 ha)
Stora Horssjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (5,51 km²)

Se även
Horssjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn